Ходуленожки  — семейство длинноногих двукрылых, делящееся на 5 подсемейств, в которых описано 52 рода и 583 вида.

Описание 
Виды этого семейства имеют длинные ноги, откуда и произошло название. Тело (3.5—15 мм) удлинённое и тонкое от жёлтого до чёрного цвета. Голова вытянута или округлая. Костальная жилка без перерывов. Виды рода Anaeropsis имеют стебельчатые глаза. Передняя пара ног всегда короче, чем остальные. У рода Calycopteryx крылья короткие, а у вида Badisis ambulans, похожего на муравья, совершенно нет крыльев.

Питание 
Питание личинок также слабо изучено, возможно они являются растительноядными или детритофагами. Личинка Mimegralla питается на корнях имбиря и куркумы. В лабораторных условиях, самка  откладывает в почву от 76 до 150 яиц. Эмбриональный период длится от 2 до 5 дней. Продолжительность личиночного периода варьирует от 13 до 25 дней. Период куколки — от 5 до 15 дней. Мухи живут от 7 до 24 дней. Личинки  питаются в корневых клубеньках бобовых, выедая содержимое клубеньков. Взрослые могут быть хищниками, например, как род Calobata, а могут питаться испражнениями или гниющими фруктами.

Распространение и места обитания 
Ходуленожки распространены повсеместно, за исключением Новой Зеландии и островов Маккуори. Максимального разнообразия достигают в тропической и субтропической зоне.

Классификация 
Семейство Micropezidae разделено на пять подсемейств:

Окаменелости 
Некоторые окаменелые останки были найдены в Балтийском янтаре, датированных границей миоцена и олигоцена.

Примечания

Литература 
 Andersson H. 1989. Taxonomic notes on the Fennoscandian Micropezidae.Notulae Entomologicae 69: 153—162.
 Hennig W. 1934. Revision der Tyliden (Dipt., Acalypt.). I. Teil: die Taeniapterinae Amerikas [part]. Stett. Entomol. Ztg 95: 65—108, 294—330. [Publication split: 65—108; 294—330. Concludes in Hennig, 1935b].
 Hennig W. 1935a. Revision der Tyliden (Dipt., Acalypt.). II. Teil: die ausseramerikanischen Taeniapterinae, die Trepidariinae und Tylinae. Allgemeines über die Tyliden. Zugleich ein Beitrag zu den Ergebnissen der Sunda-expedition Rensch, 1927 [part]. Konowia 14: 68—92.
 Hennig W. 1935b. Revision der Tyliden (Dipt., Acalypt.). I. Teil: die Taeniapterinae Amerikas [concl.]. Stett. Entomol. Ztg. 96: 27—67.
 Hennig W. 1935c. Revision der Tyliden (Dipt., Acalypt.). II. Teil: die ausseramerikanischen Taeniapterinae, die Trepidariinae und Tylinae. Allgemeines über die Tyliden. Zugleich ein Beitrag zu den Ergebnissen der Sunda-expedition Rensch, 1927 [part]. Konowia 14: 192—216, 289—310. [Publication split: 192—216; 289—310. Concludes in Hennig, 1936].
 Hennig W. 1936. Revision der Tyliden (Dipt., Acalypt.). II. Teil: die ausseramerikanischen Taeniapterinae, die Trepidariinae und Tylinae. Allgemeines über die Tyliden. Zugleich ein Beitrag zu den Ergebnissen der Sunda-expedition Rensch, 1927 [concl.]. Konowia 15: 129—144, 201—239. [Publication split: 129—144; 201—239].

Ссылки 
 McAlpine D. K. (1998). Review of the Australian stilt flies (Diptera: Micropezidae) with a phylogenetic analysis of the family. Invertebrate Taxonomy 12: 55—134. .
 Stilt-legged fly diagnostic photographs.
 Key to U.S.A. Micropezidae.
 European (including Russia) species.
  Images at BugGuide.
 Images at Diptera.info.

 
Семейства насекомых